Osoby noszące nazwisko Polányi:
 Karl Polanyi (1886 – 1964)
 Michael Polanyi (1891 – 1976)
 John Charles Polanyi (ur. 1929)